Església Luterana de Sant Pau, temple luterà a la ciutat de Riga, capital de Letònia
 església de Sant Pau o Església de Sant Pol de Mar, antic monestir i església fortificada de Sant Pol de Mar (Maresme)
 Sant Pau de Casserres, església a uns 4 km de la població de Casserres a la comarca del Berguedà 
 Església de Sant Pau d'Envistadors o església de Sant Pau Vila, església al poble de Reiners, al departament francès de Pirineus Orientals
 Sant Pau de Fontclara, església romànica enclavada a Fontclara nucli proper a la població de Palau-sator, dins la comarca del Baix Empordà 
 Església de Sant Pau de la Guàrdia, església parroquial al poble Sant Pau de la Guàrdia (Anoia) 
 Sant Pau de Grabuac 
 Sant Pau de Montmany, antiga església d'estil gòtic tardà, actualment en estat ruïnós, al terme municipal del Figueró
 Sant Pau de Narbona de Pomar
 Església de Sant Pau d'Ordal, església al nucli de Sant Pau d'Ordal al terme municipal de Subirats (Alt Penedès) 
 Sant Pau de Riu-sec, església romànica al municipi de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Església de Sant Pau (la Selva del Camp), edifici al municipi de la Selva del Camp (Baix Camp)
 Església de Sant Pau (Valladolid), església conventual de l'orde dels dominics

Vegeu també 
 Sant Pau
 Sant Pau de Narbona
 Església de Sant Pere i Sant Pau